Videokarte bezeichnet:

Grafikkarte, eine Karte zur Ausgabe eines Videosignals auf einen Computermonitor
Framegrabber